

Sigle 
 Banche di interesse nazionale
 Bank Identification Number (BIN) – è costituito dalle prime cifre del numero di una carta di credito, che identificano la banca che rilascia la carta di credito; è stato sostituito dal codice IIN

Codici 
 BIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bamiyan (Afghanistan)
 bin – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua bini

Informatica 
 .bin – estensione di file di tipo binario
 .bin – estensione di file di tipo Immagine Disco

Onomastica araba 
 bin – "figlio di"

Pagine correlate 
 Binn – comune svizzero nel distretto di Goms (Canton Vallese)